Ferien auf Saltkrokan steht für:

 Ferien auf Saltkrokan (Roman), Roman von Astrid Lindgren
 Ferien auf Saltkrokan – Pilotfilm, schwedischer Spielfilm, der aus der Fernsehserie Ferien auf der Kräheninsel zusammengeschnitten wurde
 Ferien auf Saltkrokan (Fernsehserie), Fernsehserie des ZDFs, die aus den schwedischen Filmen: Der verwunschene Prinz, Das Trollkind, Die Seeräuber und Glückliche Heimkehr zusammengestellt wurde

Siehe auch
 Ferien auf der Kräheninsel, Fernsehserie, auf der der Roman Ferien auf Saltkrokan von Astrid Lindgren beruht